Woluwe Shopping Center, Sint-Lambrechts-Woluwe
Woluwe Shopping (tramhalte), Sint-Lambrechts-Woluwe